Tayabas puede hacer referencia a:

 Tayabas, ciudad de Filipinas;
 bahía de Tayabas, bahía situada en el archipiélago de Filipinas;
 istmo de Tayabas;
 provincia de Tayabas, provincia de las Filipinas.